Шикеданц () — немецкая фамилия:
 Шикеданц, Альберт (1846—1915) — австро-венгерский архитектор;
 Шикеданц, Арно (1892—1945) — партийный деятель нацистской Германии;
 Шикеданц, Густав (1895—1977) — немецкий предприниматель, основатель и руководитель компании посылочной торговли Quelle